Divizia A (1979/1980) – 62. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Argeş Pitești. Nowym mistrzem Rumunii został zespół Universitatea Krajowa. Tytuł króla strzelców zdobył Septimiu Campeanu, który w barwach klubu Universitatea Kluż-Napoka strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii